Грани́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Липецке:
 Гранитная улица.
 2-я Гранитная улица.
 Гранитная улица — улица Новосибирске.
 Гранитная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Гранитная улица — улица в Донецке.
 Гранитная улица — улица в Одессе.

улица Гранитная Донецкая область